Ricksen ist der Familienname folgender Personen:
 Fernando Ricksen (1976–2019), niederländischer Fußballspieler
 Lucille Ricksen (1910–1925), US-amerikanische Schauspielerin

Siehe auch:
 Rixen (Begriffsklärung)